Calígula, nom amb què es coneixia Gai Juli Cèsar August Germànic (12 dC - 41 dC), tercer emperador romà
 Calígula (obra de teatre), del dramaturg Albert Camus, publicada el 1944
 Calígula (pel·lícula), dirigida per Tinto Brass, estrenada el 1979